

Persone 
 Carlo Alberto Pizzini (1905-1981) –  compositore italiano
 Francisco Pizzini (n. 1993) – calciatore argentino, di ruolo attaccante
 Leone Pizzini (n. 1948) – ex ciclista su strada italiano
 Luca Pizzini (n. 1989) – nuotatore italiano

Altro 
 Palazzo Pizzini – dimora signorile ad Ala, in provincia autonoma di Trento
 pizzini – plurale di pizzino
 Rifugio Pizzini Frattola- rifugio della Valfurva

Pagine correlate 
 Pizzo
 Pizzi